If You Go (Barry & Eileen), een nummer van Barry & Eileen uit 1975
 If You Go (Anny Schilder), een nummer van Anny Schilder uit 1992
 If You Go (Jon Secada), een nummer van Jon Secada uit 1994
 If You Go, een nummer van Sophie Ellis-Bextor op het album Trip the Light Fantastic uit 2007
 If You Go, een nummer van Passenger op het album Young as the Morning, Old as the Sea uit 2016